Réseau des sports (RDS) é uma rede de televisão por assinatura do Canadá em língua francesa dedicada à cobertura de esportes.

Ligações externas 

Redes de televisão do Canadá
Canais de televisão fundados em 1989
Canais de televisão por assinatura do Canadá
Canais de televisão de língua francesa